Jesús Villlobos peut désigner :

 Jesús Villalobos Villegas (1927-1976), footballeur péruvien ;
  (né en 1993), footballeur chilien.